Angélique Duchemin ist der Name folgender Personen:

 Angélique Duchemin (1772–1859), französische Soldatin, siehe Marie-Angélique Duchemin
 Angélique Duchemin (Boxerin) (1991–2017), französische Boxerin